Madurai bezeichnet

 Madurai, Stadt im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Madurai (Distrikt), der Verwaltungsdistrikt um die gleichnamige Stadt
 Madurai (Staat), ein früheres Fürstentum mit Hauptstadt Madurai
 Madurai (Kanchipuram), Dorf im Distrikt Kanchipuram des Bundesstaates Tamil Nadu

Madurai ist der Name von:
 Gopi Shankar Madurai (* 1991), indischer Intersex- und LGBT-Aktivist/in